

Chronologiczna lista

Zobacz też 
 Przywódcy Korei Północnej

Bibliografia 
 https://www.worldstatesmen.org/Korea_North.htm